Села:
 Вербова Балка — Донецька область, Донецька міська рада
 Вербова Балка — Миколаївська область, Первомайський район

 Вербова Балка — назва села Бересняги Канівського району Черкаської області до середини 19 століття.